Avraham Ravitz (1932-2009), homme politique et député au parlement israélien, la Knesset.
 Mel Ravitz (-2010),  sociologue, un professeur universitaire et un homme politique américain. 
 Shlomo Ravitz (1885-1978) en Israël, Hazzan d'origine russe qui pratique dans diverses communautés en Europe et en Afrique du Sud avant d'immigrer en Palestine mandataire en 1932. Il devient un Hazzan célèbre à Tel Aviv.
 Yehoudit Ravitz (1956-), autrice-compositrice-interprète israélienne de rock.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif